Дашаратха:

 Дашаратха — персонаж древнеиндийского эпоса «Рамаяна», сын Аджи и Индумати.
 Дашаратха (252—224 до н. э.) — правитель империи Маурьев.